Кератин-5 () – білок, який кодується геном KRT5, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 590 амінокислот, а молекулярна маса — 62 378.

Належить до великої родини кератинів — структурних білків цитоскелету.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Кератини